Ел Маријачи има више значења:

 Ел Маријачи (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Маријачи (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Маријачи (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Маријачи (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику